św. Anteros – papież
 Anter – imię męskie